Премия «Независимый дух» за лучший документальный фильм — одна из номинаций премии «Независимый дух», вручающаяся с 2001 года.

Ниже представлен список фильмов-победителей и номинантов. .

Победители и номинанты

2000-е

2010-е

Ссылки 
 
 Full list of all Nominees and Winners

Независимый дух